gromada Czermin (powiat mielecki)
 gromada Czermin (powiat pleszewski) (jarociński/pleszewski)